

Cinema 
 Signs of the Time – film del 2008 diretto da Don Casper

Musica 
 Signs of the Time – album dei Mob Rules del 2005
 Signs of the Time – singolo dei Sons of Apollo del 2017